Нив Алгар () — ирландская актриса. Сыграла одну из ведущих ролей в телесериале «Воспитанные волками». Номинантка на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.

Биография 
Нив Алгар родилась в городе Маллингар на востоке Ирландии и является младшим ребёнком из пяти детей. Она получила театральное образование в Дублине, с 2016 года живёт в Лондоне. Снимаясь в кино и на телевидении с 2011 года, Алгар появлялась в фильмах ужасов «Из темноты» и «Без имени», а также была частью постоянного актёрского состава в сериалах «Бисексуалка», «Чистота» и «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром в главной роли. 

В 2019 году актриса была названа BAFTA одной из восходящих звезд британской киноиндустрии.

В 2020 году Алгар исполнила роль Сью в телесериале Ридли Скотта «Воспитанные волками». В конце апреля 2021 года в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» при участии Алгар.

Примечания 

Актрисы Ирландии
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения